Ruff (Virginia)
 Ruff (Washington)
 Ruff (vezetéknév)